Салко Алла Анатоліївна (* 1964) — придністровська художниця українського походження.
 Салко Микола Леонідович — електрогазозварник, заслужений працівник сфери послуг України (2019).
 Салко Юрій Іванович (* 1964) — художник, письменник.

Примітки 

українські прізвища